Вячеслав Жуков:
 Жуков, Вячеслав Григорьевич (род. 1963) — украинский тренер по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.
 Жуков, Вячеслав Евгеньевич (1948—2012) — генерал-майор.